Того року турнір проводився вперше.

Олена Лиховцева і Анастасія Мискіна виграли титул, у фіналі перемігши пару Нега Уберой і Шіха Уберой з рахунком 6–1, 6–0.

Сіяні пари

Результати

Сітка

Примітки

Посилання 
Doubles Draw 

Тур WTA 2005
Sunfeast Open